Шохина — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Шохина, Анна Константиновна (род. 1997) — российская хоккеистка.
 Шохина, Вера Васильевна (в девичестве Зелепу́кина) — советская спортсменка (акробатика). См. также